Group – gruppo in lingua inglese
Group – comando Unix
Group Policy – insieme di regole che controllano l'ambiente di lavoro di utenti e computer della famiglia Microsoft Windows NT
Group technology – tecnica di produzione industriale che consiste nel di suddividere un insieme tecnologico in sottoinsiemi tra di loro simili chiamati famiglie
Group - film per la televisione del 2009